Ansumane Faty – calciatore guineense, attaccante
 Jacques Faty – ex calciatore senegalese con cittadinanza francese, difensore
 Ricardo Faty – calciatore senegalese con cittadinanza francese, centrocampista
 Thierno Faty Sow – regista, sceneggiatore e attore senegalese